Abundență  este un termen care se poate referi:

 în fizică la:
 Abundență izotopică — raportul dintre numărul de atomi ai unui izotop dintr-un element și numărul total de atomi ai tuturor izotopilor din acel element.

 în chimie la:
 Abundență naturală — frecvența cu care poate fi întâlnit un element chimic în natură în comparație cu alte elemente, sau la frecvența izotopilor acelui element.

 în biologie la:
 Abundență — evaluare aproximativă a numărului indivizilor fiecărei specii de plante care intră în componența unei fitocenoze.

Vezi și 
 Cornul abundenței